Сан-Себастья́н () — наименование некоторых географических объектов, названных в честь Святого Себастьяна.

Бразилия 
 Сан-Себастьян — муниципалитет, штат Алагоас.
 Сан-Себастьян — муниципалитет, штат Сан-Паулу.

Испания 
 Сан-Себастьян — город в Испании, в Стране Басков, административный центр провинции Гипускоа. Место проведения международного кинофестиваля.
 Сан-Себастьян — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Сан-Себастьян-де-лос-Бальестерос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Сан-Себастьян-де-лос-Рейес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Сан-Себастьян-де-ла-Гомера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.

Коста-Рика 
 Сан-Себастьян — район муниципалитета Сан-Хосе в Коста-Рике.

Мексика 
 Сан-Себастиян-Ютанино — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.

Сальвадор 
 Сан-Себастьян — город в Сальвадоре, в департаменте Сан-Висенте.
 Сан-Себастьян — город в Сальвадоре, в департаменте Санта-Ана.

См. также 
 Сан-Себастьян-да-Аморейра
 Сан-Себастьян-да-Бела-Виста
 Сан-Себастьян-да-Боа-Виста
 Сан-Себастьян-да-Варжен-Алегри
 Сан-Себастьян-да-Грама
 Сан-Себастьян-ди-Лагоа-ди-Роса
 Сан-Себастьян-ду-Алту
 Сан-Себастьян-ду-Анта
 Сан-Себастьян-ду-Каи
 Сан-Себастьян-ду-Мараньян
 Сан-Себастьян-ду-Параизу
 Сан-Себастьян-ду-Параизу
 Сан-Себастьян-ду-Пасе
 Сан-Себастьян-ду-Риу-Верди
 Сан-Себастьян-ду-Риу-Прету
 Сан-Себастьян-ду-Токантинс
 Сан-Себастьян-ду-Уатуман
 Сан-Себастьян-ду-Умбузейру
 Сан-Себастьян-ду-Уэсти
 Сан-Себастьян-Ютанино
 
 
 
 Кинофестиваль в Сан-Себастьяне
 Сан-Себастьян 2009 — международный шахматный турнир, проходивший в Сан-Себастьяне
 «Сан-Себастьян» — название футбольного клуба «Реал Сосьедад B» в 1951—1992 годах.